Als Abrahamiten werden Anhänger folgender religiöser Überzeugungen bezeichnet:

 Die syrische Sekte Abrahams von Antiochien im 9. Jahrhundert, welche nicht an die Gottheit Christi glaubte.
 Die Bauernsekte Böhmens im 18. Jahrhundert, die den kirchlichen Gottesdienst und fast alle christlichen Dogmen verwarf und angeblich nur den Glauben Abrahams vor seiner Beschneidung bekannte. Sie wurde 1783 von Joseph II. unterdrückt.
 Verallgemeinernd die Anhänger der abrahamitischen Religionen, d. h. des Judentums, Christentums und Islam.